Mamou (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Mamou (Guinee), een plaats in Guinee
Mamou (regio), een regio van Guinee